Сулаймони () — таджикская фамилия. Известные носители:

 Сулаймони, Гульчехра (1928—2003) — таджикская и советская поэтесса. Народная поэтесса Таджикистана, лауреат Государственной премии Таджикистана имени Рудаки.
 Сулаймони, Пайрав (1899—1933) — таджикский и советский поэт, прозаик и переводчик.